Сен-Марте́н-дю-Пюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 70 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 254,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-дю-Пюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-дю-Пюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр